Cumhuriyet () ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Cumhuriyet (Babadağ), Ortsteil der Stadt Babadağ in der Provinz Denizli
 Cumhuriyet (Beyağaç), Ortsteil der Stadt Beyağaç in der Provinz Denizli
 Cumhuriyet (Buldan), Ortsteil der Stadt Buldan in der Provinz Denizli

Siehe auch:
 Cumhuriyet, türkische Tageszeitung